Заслуженный военный лётчик ГДР () — почётное звание, присваиваемое лётному составу частей, соединений, объединений, учреждений, военно-учебных заведений и управлений центрального аппарата Министерства обороны ГДР, имеющему квалификацию военного лётчика 1 класса за особые заслуги в освоении авиационной техники, высокие показатели в воспитании и обучении лётных кадров и многолетнюю безаварийную лётную работу в авиации Вооружённых Сил ГДР.

Присваивался Президиума Совета Министров ГДР по представлению Министра обороны ГДР. Лицам, удостоенным звания «Заслуженный военный лётчик ГДР» вручалась грамота Президиума Совета Министров ГДР и нагрудный знак установленного образца, носимый на правой стороне груди, над орденами ГДР (при их наличии).

Спocoб нести нагpaждения в ННА ГДР 
Лишение почётного звания «Заслуженный военный лётчик ГДР» могло быть произведено только Президиумом Совета Министров ГДР (по представлению Министра обороны ГДР).

Присвоение звания 
Ниже приведены офицеры награждённые почётным званием «Заслуженного военного лётчика ГДР».

См. также 
 :Категория:Заслуженные военные лётчики СССР
 Почётные звания СССР
 Заслуженный военный лётчик Российской Федерации

Источники

Ссылки 
 http://awards.netdialogue.com/Europe/Germany/DDR/VV/VV.htm

Звания ГДР
Награды, появившиеся в 1974 году